Анто́н Влади́мирович Шипу́лин () — российский биатлонист, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира. Обладатель малого Кубка мира в зачёте масс-стартов (2014-2015). Абсолютный чемпион Европы среди юниоров 2008. Двукратный победитель Гонки чемпионов в смешанной эстафете, двукратный победитель Гонки чемпионов в масс-старте. Заслуженный мастер спорта России. Завершил спортивную карьеру в 2018 году. Депутат Государственной Думы VII и VIII созывов, член фракции «Единая Россия» с 2019 года.

Из-за вторжения России на Украину, находится под международными санкциями Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран

Биография 
Родился в семье мастеров спорта по лыжным гонкам и биатлону — Владимира Ивановича Шипулина и Аллы Абушаевны Шипулиной (Абдюшевой). Начал заниматься с ранних лет, вначале под руководством отца занимался лыжными гонками, но, увидев однажды винтовку у занимающейся биатлоном старшей сестры, загорелся идеей попробовать свои силы в биатлоне. Тогда в 2002 году родители устроили сына в СДЮШОР Ханты-Мансийска к работавшему в то время со Светланой Слепцовой тренеру Михаилу Новикову, под руководством которого начал карьеру в биатлоне.

Через 2 года в 2004 году вернулся в родную Тюмень и поступил в Тюменский юридический институт. Одержав 2 победы на Европейском юношеском фестивале, обратил на себя внимание Владимира Путрова, тренера олимпийских чемпионов Юрия Кашкарова, Евгения Редькина и Александра Попова. Получив от Путрова предложение о сотрудничестве, в 2006 году Шипулин переехал к нему в Екатеринбург. Первую победу одержал в составе эстафеты на юниорском чемпионате мира 2006 года в американском Преск-Айле. Годом позже, в итальянском Валь-Мартелло стал серебряным призёром в индивидуальной гонке открыв счёт личным победам на международном уровне. На молодёжном чемпионате Европы 2007 года выиграл полный комплект наград: серебро в спринте, бронзу в преследовании и золото в эстафете. В 2008 году успешно выступил на юниорском чемпионате мира в Рупольдинге: первенствовал в спринте и преследовании, выдав серию из шести подряд рубежей на ноль; вместе с Дмитрием Блиновым, Павлом Магазеевым, Виктором Васильевым одержал победу в эстафете; в индивидуальной гонке допустил промах и стал серебряным призёром, где ему не хватило лишь 0,6 секунды. В том же 2008 году стал абсолютным чемпионом Европы, выиграв все 3 личные гонки и эстафету.

К сезону 2008/2009 готовился в составе сборной России под руководством Владимира Аликина. По результатам контрольных тренировок тренерский штаб принял решение, что сезон спортсмен начнёт со стартов в Кубке IBU. 20 декабря 2008 года в Мартель-валь-Мартелло в гонке преследования, стартовав с 18-й позиции с отставанием от лидера +2:07.0 сек., смог замкнуть тройку призёров. В 2009 году Аликин вызвал Шипулина на январские этапы Кубка мира. В Оберхофе 10 января 2009 года дебютировал в спринте и показал 72-е время. Следующим стартом в Кубке мира стала спринтерская гонка в Рупольдинге, где Антон на финише опять был 72-м. Невысокие результаты дебютанта Кубка мира были не только следствием перенесённого простудного заболевания, но и прежде всего обусловлены тем, что молодой организм не успел восстановиться после чрезмерных нагрузок во время сборов в национальной команде. Тогда тренерский штаб принял решение, что Антон не поедет на Чемпионат Мира 2009 в Пхёнчхан, а будет готовиться со своим личным тренером к Чемпионату Европы. Став в Уфе бронзовым призёром чемпионата Европы в спринте и эстафете, биатлонист опять получил право стартовать на этапах Кубка мира. Первые очки в зачёт Кубка мира заработал в гонке преследования по итогам которой стал 29-м. С 12 заработанными в преследовании очками спортсмен завершил сезон на 93 месте общего зачёта Кубка мира.

Олимпийский сезон 2009/2010 провёл достаточно уверенно, прежде всего это касалось стрельбы в которой преуспел до того, что стал лучшим снайпером в команде. На одном из этапов Кубка Мира лишь 0,1 секунды отделила его от первого подиума. По итогам сезона прочно занял своё место в основной сборной и позже вошёл в состав олимпийской сборной России по биатлону на Игры-2010 в Ванкувере, где в составе мужской эстафеты завоевал бронзовую медаль. Во всех личных гонках Ванкувера (за исключением индивидуальной гонки (36-е место)) он занял места в первой 30-ке.

По результатам зрительского голосования в программе «Золотой пьедестал», Шипулин одержал победу в итоговой борьбе с Виктором Аном и Александром Легковым. Признан лучшим спортсменом 2014 олимпийского года.

23 января 2018 года Международный Олимпийский комитет не допустил Шипулина до участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане. По словам члена МОК Кристин Клостер, Шипулин не выполнил критерии МОК. Через два дня сам Антон на своей страничке в «Инстаграме» написал, что всегда был чист.

30 января 2018 года Шипулин стал доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина., а 2 февраля вступил в движение Putin Team, выступающее в поддержку Путина.

25 декабря 2018 года Шипулин заявил о том, что принял решение завершить спортивную карьеру, а Рождественская гонка стала для него последней.

В январе 2019 года заявил о намерении принять участвовать в праймериз «Единой России», которые пройдут в мае и, в случае победы, участвовать в довыборах в Государственную Думу в сентябре.

Депутат Государственной Думы 
В Единый День голосования, 8 сентября 2019 года, с результатом 41,57 % он одержал победу на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы VII созыва по № 174 Серовскому избирательному округу в Свердловской области.

На выборах депутатов Государственной Думы VIII созыва 19 сентября 2021 года избран по тому же избирательному округу. Член Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту, является заместителем председателя комитета. Член фракции «Единая Россия».

Санкции 
23 февраля 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, включён в санкционный список Евросоюза, так как «поддерживал и проводил действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, которые еще больше дестабилизируют Украину».

Позднее, по аналогичным основаниям, включён в санкционные списки США, Велико­британии, Канады, Швейцарии, Австралии, Украины и Новой Зеландии.

Личная жизнь 
С 20 июня 2015 года женат на Луизе Сабитовой. Сын Дмитрий (род. 15 декабря 2015 года) и дочь Мира (род. 7 февраля 2019 года).

Спортивная карьера

Юниорские и молодёжные достижения

Российские соревнования 
 В декабре 2007 года Антон стал победителем «Ижевской винтовки» среди юниоров в индивидуальной гонке.
 25 декабря 2009 года выиграл индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке» и отобрался на январские этапы Кубка мира.
 7 апреля 2012 года на «Гонке чемпионов» в Москве Антон стал серебряным призёром в масс-старте и также стал вторым в смешанной эстафете (в паре со своей сестрой Анастасией Кузьминой).
 В марте 2013 года выиграл серебряную медаль в Мегамасс-старте на международном турнире «Открытый кубок России на призы губернатора Тюменской области», а день спустя, в гонке преследования выиграл золотую медаль.
 В апреле 2013 года на «Гонке чемпионов» в Москве он победил в масс-старте и занял 2-ое место в смешанной эстафете (в паре с Анастасией Кузьминой).
 В апреле 2014 года на «Гонке чемпионов» в Москве он занял 2-ое место в масс-старте и победил в смешанной эстафете (в паре с Дарьей Домрачевой).
 5 апреля 2015 года на «Гонке чемпионов» в Тюмени он победил в масс-старте и смешанной эстафете (в паре с Екатериной Юрловой).

Достижения на Олимпийских играх 
 26 февраля 2010 года Антон Шипулин вместе с Иваном Черезовым, Максимом Чудовым, Евгением Устюговым стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Ванкувере в эстафете 4x7,5 км. Эстафетная четвёрка России уступила в борьбе за «серебро» команде Австрии 0,2 сек.
 8 февраля 2014 года занял четвёртое место в спринтерской гонке на Олимпиаде в Сочи, проиграв чемпиону Бьёрндалену всего 6,4 сек.
 22 февраля 2014 года в составе российской мужской эстафетной команды вместе с Алексеем Волковым, Евгением Устюговым и Дмитрием Малышко, Антон Шипулин стал олимпийским чемпионом в эстафете 4x7,5 км. После того как Устюгова дисквалифицировали за употребление оксандролона и аннулировали его результаты в сезоне-2013/14, золота Сочи-2014 также лишились Шипулин, Малышко и Волков. Устюгов подал апелляцию на свою дисквалификацию, её рассмотрение ожидается в марте 2022 года.

Выступления на Кубке мира 

Сезон 2008/09
 10 января 2009 года дебютировал на этапе Кубка мира в Оберхофе в спринте и занял 72-е место.
 28 марта в Ханты-Мансийске в гонке преследования заработал первые очки в общий зачёт Кубка мира.
Сезон 2009/10
 19 декабря 2009 года впервые попал в «цветочную церемонию», показав пятое время в спринте на этапе Кубка мира в Поклюке.
 17 января 2010 года одержал первую победу в эстафете. Вместе с И. Черезовым, М. Чудовым и Е. Устюговым первенствовал в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Сезон 2010/11
 20 января одержал первую индивидуальную победу в спринтерской гонке на этапе в Антерсельве.
 Первое попадание на подиум в гонке с общего старта: третье место.
Сезон 2011/12
 15 января одержал победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место-на-Мораве.
 21 января занял второе место в масс-старте на этапе Кубка мира в Антерсельве.
 18 марта занял третье место в масс-старте на этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске.
Сезон 2012/13
 2 декабря 2012 года занял третье место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Остерсунде.
 9 декабря занял третье место в эстафете в составе Андрея Маковеева,Евгения Устюгова и Дмитрия Малышко на этапе Кубка мира в Хохфильцине.
 4 января 2013 года занял первое место в эстафете в составе Алексея Волкова, Евгения Гараничева и Дмитрия Малышко на этапе Кубка мира в Оберхофе.
 18 января одержал победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Антерсельве, а на следующий день выиграл гонку преследования. 20 января 2013 года там же, в Антерсельве, занял второе место в эстафете в составе Евгения Устюгова, Евгения Гараничева и Дмитрия Малышко.
 10 марта на этапе Кубка мира в Сочи занял первое место в эстафете в составе Александра Логинова, Дмитрия Малышко и Евгения Устюгова.

Выступления на чемпионате мира 2013 года
 На завершившемся чемпионате мира в чешском городе Нове-Место. Антон выступил вполне успешно, завоевав в итоге 2 медали: одну серебряную и одну бронзовую. Эти две медали Антона в итоге остались единственными выигранными нашей мужской сборной на этом чемпионате мира.

Сезон 2014/15

 7 декабря 2014 года стал вторым в гонке преследования на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.
 13 декабря одержал победу в эстафете в составе Максима Цветкова, Тимофея Лапшина и Дмитрия Малышко на этапе Кубка мира в Хохфильцене.
 19 декабря стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Поклюке, а через день стал серебряным призёром в гонке преследования.
 21 декабря после финиша вновь занял первое место в масс-старте на этапе Кубка мира также в Поклюке. После финиша французская сторона подала протест на Антона Шипулина. «По мнению французов, на последнем подъёме перед финишем россиянин действовал слишком агрессивно в борьбе с представителем этой страны Жаном Гийомом Беатриксом, в результате чего Беатрикс упал, а Фуркад о него споткнулся. Падение француза позволило Шипулину оторваться и выиграть гонку», — сообщило агентство «ТАСС». Однако IBU отклонил протест и Шипулин остался первым.
 9 января 2015 года одержал победу в эстафете в составе Евгения Гараничева, Тимофея Лапшина и Дмитрия Малышко на этапе Кубка мира в Оберхофе.
 11 января завоевал серебряную медаль в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе.
 15 января завоевал бронзовую медаль в эстафете в составе Евгения Гараничева, Тимофея Лапшина и Алексея Волкова на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
 14 февраля завоевал бронзовую медаль в спринте на этапе Кубка мира в Хольменколлене.
 15 февраля одержал победу в эстафете в составе Евгения Гараничева, Максима Цветкова, и Дмитрия Малышко на этапе Кубка мира также в Хольменколлене.
 19 марта завоевал серебряную медаль в спринте на этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске, а двумя днями позже 21 марта в гонке преследования выиграл бронзовую медаль.
 22 марта завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира также в Ханты-Мансийске.
 По итогам сезона 2014/15 Антон занял второе место место в общем зачёте Кубка мира, и выиграл Малый хрустальный глобус по программе масс-стартов.
Выступления на чемпионате мира 2015 года
 На чемпионате мира в финском городе Контиолахти Антон завоевал серебро в гонке преследования.
Сезон 2016/17
 13 января 2016 года занял третье место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
 15 января 2016 года занял второе место в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
 23 января 2016 года занял первое место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Антерсельве.
 24 января 2016 года занял первое место в эстафете на этапе Кубка мира в Антерсельве.
 4 февраля 2016 года занял второе место в спринте на этапе Кубка мира в Кэнморе.
 11 февраля 2016 года занял второе место в спринте на этапе Кубка мира в Преск-Айле.
 11 февраля 2016 года занял третье место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Преск-Айле.
 9 декабря 2016 года занял третье место в спринте на этапе Кубка мира в Поклюке.
 10 декабря 2016 года занял третье место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Поклюке.
 11 декабря 2016 года занял второе место в эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке.
 15 декабря 2016 года занял второе место в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место.
 17 декабря 2016 года занял второе место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место.

Другие соревнования 
29 декабря 2012 года принял участие вместе с Екатериной Юрловой в шоу-гонке World Team Challenge. В первой части программы, масс-старте, российская команда заняла 1 место.

5 апреля 2014 года победил в Гонке чемпионов в паре с Дарьей Домрачевой.

5 апреля 2015 года победил в Гонке чемпионов в паре с Екатериной Юрловой.

Сводная статистика в Кубке мира

Итоговое положение в зачёте индивидуальных дисциплин

Статистика стрельбы 

 По данным за сезон 2009/2010, стал лучшим стрелком в сборной России.

Результаты выступлений в Кубке мира

Награды и спортивные звания 

 Орден Дружбы (24 февраля 2014) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в городе Сочи
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (5 марта 2010) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXI Олимпиады 2010 года в Ванкувере
 Заслуженный мастер спорта России (2010)

Экипировка 

 Винтовка — Anschütz
 Лыжи — Fischer
 Лыжные палки — Leki
 Перчатки — Adidas
 Очки — Adidas
 Костюм — Adidas

Факты 
20 июня 2018 года Антон Шипулин заявил, что восхищён игрой форварда сборной России по футболу Артема Дзюбы и готов подарить ему лыжи.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте СБР 
 Профиль на сайте Госдумы 
 Официальный сайт Антона Шипулина
 Профиль спортсмена на сайте Национальной информационной сети «Спортивная Россия» 
 Профиль на www.biathlon.com 
 Статистика выступлений на www.biastat.com
 Антон Шипулин заявил, что уходит из биатлона 
 Официальный сайт Благотворительного фонд А. В. Шипулина 

Выпускники Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России
Выпускники Уральского федерального университета
Биатлонисты России
Спортсмены Тюмени
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы мира по биатлону
Чемпионы мира по летнему биатлону
Победители Гонки чемпионов
Члены «Единой России»
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VII созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VIII созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине